Zieglreuth ist der Ortsname von

 Zieglreuth (Obersüßbach), Ortsteil der Gemeinde Obersüßbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Zieglreuth (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern